Лобко́во — деревня в Кашинском городском округе Тверской области. 

Находится на реке Яхроме в 8 км к западу от города Кашина, на автодороге «Кашин—Власьево».

История 
По данным 1859 года владельческое село Лобково (Троицкое) на Бежецком торговом тракте имеет 20 дворов, 183 жителя, здесь православная церковь. Во второй половине XIX — начале XX века село было центром Лобковского прихода и относилось к Ванчуговской волости Кашинского уезда Тверской губернии.

В 1997 году в деревне 61 хозяйство, 151 житель; администрация сельского округа, правление совхоза «Крутецкий», неполная средняя школа, детсад, ДК, библиотека, медпункт, отделение связи.

До 2005 года деревня являлась центром Лобковского сельского округа Кашинского района, с 2005 года входила в состав Давыдовского сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

До 2020 года в деревне работала Лобковская основная общеобразовательная школа.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена действующая Церковь Троицы Живоначальной (1892).

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Сборник статистических сведений о Тверской губернии. Т. 10: Кашинский уезд — 1894.

Населённые пункты Кашинского района